Arno – rzeka we Włoszech
 Arno – atol na Wyspach Marshalla
 Arno – brydżowy system licytacyjny
 Arno – zespół wyścigowy

Osoby noszące imię Arno 
 Arno Babadżanian – ormiański kompozytor i pianista
 Arno Benzler – niemiecki as myśliwski z czasów I wojny światowej
 Arno Breker – niemiecki artysta rzeźbiarz
 Arno Frisch – austriacki aktor telewizyjny, teatralny i filmowy
 Arno Herzig – niemiecki historyk
 Arno Holz – niemiecki poeta i dramaturg naturalista
 Arno Küttel – szwajcarski kolarz
 Arno Lippmann – zbrodniarz hitlerowski
 Arno Lustiger – historyk i pisarz niemiecki
 Arno von Oheimb – niemiecki geolog i botanik
 Arno Penzias – amerykański fizyk i astrofizyk
 Arno Philippsthal – niemiecki lekarz
 Arno Pijpers – holenderski trener piłkarski
 Arno Puškáš – słowacki taternik, alpinista i przewodnik tatrzański
 Arno Albert Reuter – zbrodniarz hitlerowski
 Arno Saxén – fiński patolog
 Arno Schirokauer – niemiecki pisarz i germanista
 Arno Schmidt – niemiecki pisarz oraz tłumacz literatury brytyjskiej i amerykańskiej
 Arno Steffenhagen – niemiecki piłkarz
 Arno Surminski – niemiecki pisarz i dziennikarz
 Arno Tausch – politolog austriacki
 Arno Arthur Wachmann – niemiecki astronom
 Józef Arno Włodarski – polski historyk
 Arno van Zwam – holenderski piłkarz

Zobacz też 
 Solbiate Arno
 zmiana biegu rzeki Arno